

Musica
Survive – gruppo musicale
Survive – album dei Nuclear Assault del 1988
Survive – singolo di David Bowie del 2000, dall'album 'hours...'
Survive – singolo di Get Far
Survive – album dei B'z
Survive – album degli Stratovarius

Televisione
 Survive – serie TV del 2020